Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Julien Benneteau e Arnaud Clément che hanno battuto in finale František Čermák e Jaroslav Levinský 6-2, 6-7(3), [10-7].

Teste di serie

 Assente
 Assente

 Jonathan Erlich /  Andy Ram (quarti di finale)
 František Čermák /  Jaroslav Levinský (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Lyon 2006